The Mighty Casey (film), aflevering uit de sf-serie The Twilight Zone
The Mighty Casey (opera), opera van William Schuman